Bengkulu ist der Name 

 einer indonesischen Provinz, siehe Bengkulu (Provinz)
 der Hauptstadt dieser Provinz, siehe Bengkulu (Stadt)
 einer in der Provinz gesprochenen Sprache mit dem ISO 639-3-Code bke, siehe Bengkulu (Sprache)